Henri Georges Boulay de la Meurthe (1797-1858), homme politique français ;
 Henri Boulay (1889-1942), homme politique français.